Nagyvárad város Romániában
Nagyvárad c. napilap (1870-1944)
Nagyvárad c. folyóirat